Рихард Крайчек () е нидерландски професионален тенисист.

Той е роден на 6 декември 1971 г. в Ротердам. През 1996 г. печели титлата в турнира от големия шлем на турнира в Уимбълдън.

По-малката му сестра Михаела Крайчек също е известна професионална тенисистка.

Външни препратки 
 
 

Нидерландски тенисисти
Родени в Ротердам